Нагоро́да

 Нагорода — одна з почесних відзнак за особливі заслуги.
 «Нагорода» — короткометражний художній фільм Георгія Шенгелая.